Geha (motorfiets), een motorfietsenmerk
Geha (kantoor) een merk van kantoorartikelen